Нова демократија се може односити на:

 Нова демократија (концепт),
 Нова демократија (Грчка), политичка странка у Грчкој
 , српска политичка странка на Косова и Метохији
 бивше име странке Либерали Србије